Гостивице () — город в районе Прага-запад Среднечешского края Чехии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города.

Города Среднечешского края